Marchagaz kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Marchagaz (kommunhuvudort), Extremadura, Provincia de Cáceres, 
 Marchagaz (kommun), Extremadura, Provincia de Cáceres, 

Robotskapade Spanienförgreningar